Le mot anglais skywalk peut renvoyer à :
 Grand Canyon Skywalk, une passerelle horizontale vitrée ;
 Ampa Skywalk, un centre commercial.